Swetly (russisch  für hell) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Swetly (Kaliningrad), Stadt in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 deutsch Zimmerbude, Ostpreußen)
 Swetly (Sacha), Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien)
 Swetly (Saratow), „geschlossene“ Siedlung städtischen Typs (SATO) in der Oblast Saratow
 von Dörfern und ländlichen Siedlungen:
 Swetly (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Swetly (Brjansk, Klimowo), im Rajon Klimowo der Oblast Brjansk
 Swetly (Brjansk, Pogar), im Rajon Pogar der Oblast Brjansk
 Swetly (Chanten und Mansen), im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen
 Swetly (Irkutsk, Bodaibo), im Rajon Bodaibo der Oblast Irkutsk
 Swetly (Irkutsk, Echirit-Bulagatski), im Rajon Echirit-Bulagatski der Oblast Irkutsk
 Swetly (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Swetly (Kalmückien), in der Republik Kalmückien
 Swetly (Kamtschatka), in der Region Kamtschatka
 Swetly (Kirow), in der Oblast Kirow
 Swetly (Krasnodar, Gelendschik), im Stadtkreis Gelendschik der Region Krasnodar
 Swetly (Krasnodar, Otradnaja), im Rajon Otradnaja der Region Krasnodar
 Swetly (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Swetly (Mari El), in der Republik Mari El
 Swetly (Murmansk), in der Oblast Murmansk
 Swetly (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Swetly (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Swetly (Orenburg), Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Orenburg
 Swetly (Orenburg, Sakmara), im Rajon Sakmara der Oblast Orenburg
 Swetly (Perm), in der Region Perm
 Swetly (Rostow, Kamensk), im Rajon Kamensk der Oblast Rostow
 Swetly (Rostow, Kaschary), im Rajon Kaschary der Oblast Rostow
 Swetly (Saratow, Krasnopartisanski), im Rajon Krasnopartisanski der Oblast Saratow
 Swetly (Stawropol), in der Region Stawropol
 Swetly (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Swetly (Tomsk, Assino), im Rajon Assino der Oblast Tomsk
 Swetly (Tomsk), im Rajon Tomsk der Oblast Tomsk
 Swetly (Tomsk, Oktjabrski), im Rajon Oktjabrski des Stadtkreises Tomsk der Oblast Tomsk
 Swetly (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Swetly (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Swetly (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Swetly (Wologda), in der Oblast Wologda
 Swetly (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Swetlaja (Begriffsklärungsseite)
 Swetloje (Begriffsklärungsseite)